Sports steht für:
 Sports, Studioalbum der US-amerikanischen Rockband Huey Lewis & the News
 Sports, mutierte Sprosse bei Pflanzen, siehe Sport (Biologie)
 PA Sports (* 1990), deutscher Rapper
 Wii Sports, Computerspiel

Fahrzeuge:
 Sports Car Services, britischer Automobilhersteller
 Sports Motor Car, britischer Automobilhersteller
 Datsun Sports, Automodell der Marke Datsun
 Toyota Sports 800, Automodell der Marke Toyota

Siehe auch:
 No Sports, englische Phrase
 Sport (Begriffsklärung)